schuren (techniek), een bewerkingstechniek voor materialen
 bubbling of schuren, een erotisch getinte manier van dansen
 Schuren (seksuele handeling), een seksuele handeling
 Schuren, Nederlandstalige naam voor plaats en gemeente Écuires in het departement Nauw van Calais